L’Hermitage – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Bretania, w departamencie Ille-et-Vilaine
Miejscowości w USA:
 Hermitage – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Bradley
 Hermitage – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Hickory
 Hermitage – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mercer
Gminy w USA:
 Hermitage (ang. Hermitage Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Hickory
W Wielkiej Brytanii:
 Hermitage – miejscowość w hrabstwie Berkshire (Anglia)
 Hermitage – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Hermitage – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)